L'Increvable peut faire référence à :
 L'Increvable, un film français réalisé par Jean Boyer, sorti en 1959.
 L'Increvable, nom donné à un lave-linge prévu pour durer cinquante ans et présenté en .